85299 Neander – asteroide della fascia principale
 Valle di Neander – forra lungo il fiume Düssel in Germania 
 Joachim Neander – compositore, insegnante e pastore calvinista tedesco
 Cratere Neander – cratere lunare